Vania kan syfta på:

 Vania – ett kvinnonamn, se Vanja
 Vania (växter) – ett släkte av korsblommiga växter 
 Vânia Fernandes (1985–), en portugisisk sångerska
 Vanya Kewley (1937–2012), en brittisk sjuksköterska och journalist